Marco Bustos, né le  à Winnipeg, est un joueur international canadien de soccer. Il joue au poste de milieu de terrain à l'IFK Värnamo.

Biographie

En club 

Marco Bustos est né d'un père chilien et une mère italienne.

Au terme de trois saisons disputées avec le Pacific FC entre 2020 et 2022, le club annonce le départ de son joueur le . Quelques jours plus tard, il s'engage à l'IFK Värnamo, en première division suédoise.

En sélection 

Avec l'équipe du Canada des moins de 20 ans, il dispute le championnat de la CONCACAF des moins de 20 ans en 2015. Lors de cette compétition, il joue cinq matchs et inscrit un but contre le Honduras.

Le , il est convoqué pour la première fois en équipe du Canada par le sélectionneur national Benito Floro, pour un match amical contre le Ghana. Il reçoit sa première sélection le , face au Ghana.

Statistiques

Statistiques en club

Liste des matchs internationaux

Références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international canadien
Footballeur italo-canadien
Joueur des Whitecaps de Vancouver
Joueur de Zacatepec
Joueur de l'Energy d'Oklahoma City
Joueur du Valour FC
Joueur du Pacific FC
Joueur de l'IFK Värnamo
Naissance en avril 1993
Naissance à Winnipeg